Телефонный план нумерации Нидерландов  — диапазоны телефонных номеров, выделяемых различным пользователям телефонной сети общего пользования в Королевстве Нидерландов, специальные номера и другие особенности набора для совершения телефонных вызовов. Все международные номера пользователей данной телефонной сети имеют общее начало +31 - называемый префиксом или телефонным кодом страны.

Международный код: +31
Префикс для совершения международных звонков: 00
Внутренний префикс: 0

Телефонный план нумерации Нидерландов управляется Министерством экономики, сельского хозяйства и инноваций Нидерландов. Номера имеют длину 9 цифр, в которые входят код зоны (2-3 цифры) и абонентский номер (7-6 цифр соответственно). При звонках на межгород необходимо набирать внутренний префикс 0. Негеографические номера не имеют стандартной длины, но также требуют префикса 0. К таким номерам относятся мобильные телефоны и различные сервисы, такие как бесплатные номера, коммутируемый доступ к сети Интернет, VoIP и другие.

Формат номеров 
Телефонный план можно условно разбить на три части: географические, негеографические и короткие номера. Система предполагает использование префикса 0 при наборе всех номеров, кроме коротких.

Географические коды 
После реорганизации телефонной системы в 1995 году голландские номера стали иметь длину 9 цифр без внутреннего префикса. Код города состоит из двух или трёх цифр. Большие города имеют код из двух цифр и семь цифр абонентского номера, позволяющие расширить местный номерной фонд. Маленькие зоны имеют коды из трёх цифр и шесть цифр номера. В таблице ниже приведены все коды зон вместе с префиксом 0.

010 Роттердам 
0111  Зирикзе 
0113  Гус 
0114  Хюлст 
0115  Тернёзен 
0117  Слёйс 
0118  Мидделбург 
013   Тилбург 
015   Делфт
0161  Рейен
0162  Остерхаут 
0164  Берген-оп-Зом 
0165  Розендал (город) 
0166  Толен 
0167  Стенберген
0168  Зевенберген 
0172  Алфен-ан-де-Рейн
0174  Налдвейк 
0180  Риддеркерк и Зёйдплас 
0181  Спейкениссе 
0182  Гауда 
0183  Горинхем 
0184  Слидрехт 
0186  Ауд-Бейерланд 
0187  Мидделхарнис 
020   Амстердам 
0222  Тексел 
0223  Ден-Хелдер 
0224  Схаген 
0226  Харенкарспел  
0227  Медемблик 
0228  Энкхёйзен 
0229  Хорн 
023   Харлем
024   Неймеген 

0251  Бевервейк 
0252  Хиллегом 
0255  Эймёйден 
026   Арнем
0294  Весп 
0297  Алсмер 
0299  Пюрмеренд 
030   Утрехт 
0313  Дирен 
0314  Дутинхем 
0315  Терборг 
0316  Зевенар 
0317  Вагенинген 
0318  Эде / Венендал 
0320  Лелистад 
0321  Дронтен 
033   Амерсфорт 
0341  Хардервейк 
0342  Барневельд 
0343  Дорн 
0344  Тил
0345  Кулемборг 
0346  Марссен 
0347  Вианен 
0348  Вурден 
035   Хилверсюм 
036   Алмере 
038   Зволле 
040   Эйндховен 
0411  Бокстеь 
0412  Осс 
0413  Вегхел 
0416  Валвейк 
0418  Залтбоммел 
043   Маастрихт 
045   Херлен 

046   Ситтард 
0475  Рурмонд 
0478  Венрай 
0481  Беммел 
0485  Кёйк 
0486  Граве 
0487  Дрютен 
0488  Зеттен 
0492  Хелмонд
0493  Дёрне 
0495  Верт 
0497  Эрсел 
0499  Бест 
050   Гронинген
0511  Венвуден 
0512  Драхтен 
0513  Херенвен 
0514  Балк 
0515  Снек 
0516  Остерволде 
0517  Франекер 
0518  Синт-Аннапарохе  
0519  Доккюм 
0521  Стенвейк 
0522  Меппел 
0523  Харденберг
0524  Куворден 
0525  Элбюрг 
0527  Эммелорд 
0528  Хогавен 
0529  Оммен 
053   Энсхеде 
0541  Олдензал 
0543  Винтерсвейк 
0544  Грунло 
0545  Неде 

0546  Алмело 
0547  Гор 
0548  Рейссен 
055   Апелдорн 
0561  Волвега 
0562  Терсхеллинг / Влиланд 
0566  Ирнсюм 
0570  Девентер
0571  Ворст 
0572  Ралте 
0573  Лохем 
0575  Зютфен 
0577  Уддел 
0578  Эпе 
058   Леуварден 
0591  Эммен 
0592  Ассен 
0593  Бейлен 
0594  Зёйдхорн 
0595  Варффум 
0596  Аппингедам 
0597  Винсхотен 
0598  Хогезанд 
0599  Стадсканал 
070   Гаага 
071   Лейден 
072   Алкмар 
073   Хертогенбос  
074   Хенгело 
075   Зандам 
076   Бреда 
077   Венло 
078   Дордрехт
079   Зутермер

Негеографические номера 
Негеографические номера не имеют стандартной длины. Исключением являются мобильные номера. Их длина всегда 9 цифр без префикса 0.

К негеографическим номерам относятся:

Номера 066, 084, 087 часто используются мошенниками, так как их можно легко и дёшево зарегистрировать и сделать идентификацию очень сложной.

Ранее коды 06-0, 06-1000, 06-4 использовались для бесплатных вызовов, 06-8 для услуг за раздельную плату, 06-9 для премиум-сервисов, а остальные коды в зоне 06 — для мобильных номеров. Номер 0011, а позже 0611, использовался для номера экстренных сервисов. Позже этот номер был сменён на 112. Префикс 09 использовался для выхода на международную связь. Позже для этих целей стал использоваться 00.

Короткие номера 
Единый номер экстренных служб в Нидерландах — 112. GSM телефоны могут принимать различные номера, такие как 999, 000 и 911. Все они перенаправляются на номер 112. В Карибских Нидерландах ситуация иная. В данном случае вызовы на номер 112 перенаправляются на 911.

Услуги справочной службы предоставляют несколько коммерческих компаний. Они доступны по номеру 18xx (например, 1888 — справочная служба KPN).

Карибские Нидерланды 
На островах Карибских Нидерландов действует отдельный план нумерации. Они используют код +599. Звонки между Европейскими Нидерландами и Карибскими оплачиваются как международный вызов.

Ссылки 
 Министерство экономики, сельского хозяйства и инноваций ответственно за Голландский план нумерации.
 De Telefoongids KPN — телефонный справочник, сочетающий в себе белые и желтые страницы

Нидерланды
Списки кодов